Austria:
 Kaumberg – miejscowość w gminie Leiben w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Kaumberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld